Никола́евское муниципа́льное образова́ние — сельские поселения в России:

 Николаевское муниципальное образование — в Тайшетском районе Иркутской области.
 Николаевское муниципальное образование — в Ивантеевском районе Саратовской области. 
 Николаевское муниципальное образование — в Фёлоровском районе Саратовской области.

См. также 
 
 
 Сельское поселение «Николаевское»